Adamiec ist der Familienname folgender Personen:
 Janusz Adamiec (* 1962), polnischer Eishockeyspieler
 Tomasz Adamiec (* 1982), polnischer Judoka

Siehe auch:
 Adamietz